Brian's Song, téléfilm de 1971 sur la mort de Brian Piccolo,
 Brian's Song, remake du précédent, datant de 2001.